Damm kan syfta på:

 Damm (vattenansamling) – en konstgjord sjö eller tjärn
 Dammbyggnad – en av människan anlagd fördämning
 Damm (stoft) – ett övergripande namn för mycket små solida partiklar
 Rymdstoft –  partiklar i olika storlek
 -damm – ett ortnamnsefterled
 Damm Förlag – ett bokförlag
 Damm (amt) – en amt i Pommern
 Damm (efternamn)

Geografi

Antarktis 

 Mount Damm,

Tyskland 

 Damm, Dummerstorf – ort, Mecklenburg-Vorpommern,, 
 Damm, Parchim – tidigre kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

Polen

 Damm, Altdamm eller Stettin-Altdamm – en historisk stad i Pommern, numera stadsdelen Dąbie, Szczecin
 Neudamm –  ett historiskt tyskt namn för staden Dębno i Västpommern

Se även
 Dammen
 Fördämning

Robotskapade Antarktisförgreningar